Night Flight signifie Vol de nuit et peut désigner :

Cinéma 

 , titre original de Vol de nuit, film de Clarence Brown sorti en 1933 ;
  (), film sud-coréen de Lee Song-hee-il sorti en 2014.

Musique

Chanson 

 , chanson de Led Zeppelin sortie le .

Album 

 , album de Gil Fuller sorti en 1966 ;
 , album de Justin Hayward sorti le  ;

 , album de Gábor Szabó sorti en 1976 ;
 , album de Budgie sorti en  ;
 , album de Kate Miller-Heidke sorti le .

Autres 

 , titre anglais de Vol de nuit, roman d'Antoine de Saint-Exupéry publié en 1931 ;
 , série télévisée diffusée de 1981 à 1988 sur la réseau USA Network.

Voir aussi